Папроцкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Папроцкие () — польский дворянский род.
 Папроцкий, Бартош (1543—1614) — польский историк и геральдист.
 Папроцкий, Богдан (1919—2010) — польский оперный певец.
 Папроцкий, Брунон (1879—1949) — архитектор.
 Папроцкий, Францишек (; 1723—1805) — польский историк-иезуит.

Примечания